El nombre Vladímir Smirnov puede referirse a las siguientes personas:

Vladímir Smirnov, esgrimidor soviético;
Vladímir Smirnov, futbolista ruso;
Vladimir Smirnov, esquiador de fondo kazajo.